Gliophragma är ett släkte av svampar. Gliophragma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gliophragma